

Административно-территориальные единицы

Польша 
 Червонка — гмина в Мазовецком воеводстве

Населённые пункты

Латвия 
 Червонка — административный центр Вецсалиенской волости Даугавпилсского края

Украина 
 Червонка — село в Житомирской области

Носители фамилии 
 Червонка, Наталия (род. 1988) — польская спортсменка-конькобежец.